Чемпіонат Шотландії з футболу 1932—1933 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 13 серпня 1932 та фінішував 29 квітня 1933. Це 43-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій двадцятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1933
Шотландія
Шотландія